Jimmy Collins –  cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Jimmy Collins – giocatore di baseball statunitense